Кокуйбель 

 Кокуйбель — река в Таджикистане.
 Кокуйбель — ледник в Таджикистане.